Dans la mythologie grecque, Omphale est une reine de Lydie chez qui Héraclès fut un temps captif.
 Omphale est un opéra d'André Cardinal Destouches sur un livret d'Antoine Houdar de La Motte (1701).
 Omphale est une nouvelle fantastique de Théophile Gautier (1834).
 Le Rouet d'Omphale est un poème symphonique de Camille Saint-Saëns (1869).
 Omphale est une œuvre pour piano de Mel Bonis.
 Omphale est une sculpture en marbre de Jean-Léon Gérôme (1886).

En biologie 
 Omphale désigne en français plusieurs champignons à lames.